Magini

 Carlo Magini (1720–1806), italienischer Maler
 Giovanni Antonio Magini (1555–1617), italienischer Astronom